Victor (lat. victor = victoriosul) nume de botez masculin care poate să însemne:

Nume din antichitate 
 Victor general roman originar din Sarmația
 Victor din Xanten martir (d.† 303) creștin declarat sfânt
 Victor din Agaunum martir (d.† 303) creștin declarat sfânt
 Victor din Vita (d.† 490) istoric, teolog

Nume de papi 
 Viktor I. (189 - 199) 
 Viktor II. (1055 - 1057) 
 Viktor III. (1085 - 1087) 
 Viktor IV. - 1138 
 Viktor IV. - 1159-1164
 vezi: Listă de papi

Regalitate 
 Victor Emanuel al II-lea al Italiei
 Victor Emanuel al III-lea al Italiei

Nume de personalități de pretutindeni
 Albert Victor, Duce de Clarence
 Victor Hugo
 Victor Borge
 Victor de Broglie numele a mai multor conți din Franța printre care Louis-Victor de Broglie care a primit premiul Nobel
 Victor Emanuel al III-lea al Italiei
 Victor Flambaum
 Victor Grignard
 Victor Emanuel nume de monarhi din Piemont - Sardinia și Italia între anii 1802 - 1946
 Viktor Ullmann (1898-1944) muzician
 Claude Victor-Perrin (1764 – 1841) mareșal al Franței
 Victor Weisskopf

Nume de personalități din România 
 Victor Babeș
 Victor Bădulescu
 Victor Bunea
 Victor Giurgiu
 Victor Hănescu
 Victor Iliescu
 Victor Mercea
 Victor Mihaly de Apșa
 Victor Ponta
 Victor Pițurcă
 Victor Spinei
 Victor Atanasie Stănculescu
 Victor Ștefănescu
 Victor Teleucă
 Victor Toma
 Victor Tufescu
 Victor Vaida
 Victor Vâlcovici
 Victor Florea

Nume de personalități din Moldova
 Victor Catan
 Victor Pușcaș
 Victor Ladaniuc

Variante 
 masculine: Victor, Viktor; Vittorio; Vito; Wiktor; Vitja; Vitök
 feminine: Viktoria; Victoria, Vicky; Vittoria; Wiktoria; Vika

denumiri geografice 
 din SUA:
 Victor (Colorado)
 Victor (Idaho)
 Victor (Iowa)
 Victor (Montana)
 Victor (New York)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice